Lewit ist der Familienname folgender Personen:

 Aba Lewit (1923–2020), polnisch-österreichischer Überlebender des Holocaust und -Zeitzeuge
 Solomon Grigorjewitsch Lewit (1894–1938), sowjetischer Genetiker
 Wassili Lewit (* 1988), kasachischer Boxer

Siehe auch:
 Lewitt
 Levit